Georgi Georgiev (1947) bolgár cselgáncsozó, olimpikon
 Georgi Georgiev (1951) bolgár evezős, olimpikon
 Georgi Georgiev (1961) bolgár válogatott labdarúgó
 Georgi Georgiev (1961) bolgár diszkoszvető, olimpikon
 Georgi Georgiev (1976) olimpiai bronzérmes bolgár cselgáncsozó
 Georgi Georgiev (1987) bolgár alpesisíző, olimpikon